Förband kan vara

 Förband (militär) –  en enhet organiserad för en viss uppgift i krig eller fred
 Förband (musik) (uttalas med betoning på första stavelsen) – en musikgrupp eller -artist som uppträder före huvudevenemanget 
 Förband – inom sjukvård, för att skydda eller stödja en skadad kroppsdel, se Bandage
 Förband (skogsbruk) – medelavstånd mellan träd eller plantor i ett planterat bestånd
 Förbandsteknik – en sammanfogning av två beståndsdelar i en teknisk anordning
 Murförband – olika tekniker för att ordna stenarna i en mur